La Supercoupe des Pays-Bas 1993 () est la quatrième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  au Feijenoord Stadion de Rotterdam devant  spectateurs, la rencontre est remportée par l'Ajax Amsterdam aux dépens de son rival, le Feyenoord Rotterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

1993
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Face-à-face du Feyenoord Rotterdam
Football en 1993
Sport aux Pays-Bas en 1993
Sport en août 1993
Compétition de football à Rotterdam